Oggeri ima više značenja:
 Oggeri, Asti
 Oggeri, Cuneo